El término Lohn puede referirse a:

Lohn, comuna suiza del cantón de los Grisones.
Lohn, comuna suiza del cantón de Schaffhausen.
Lohn-Ammannsegg, comuna suiza del cantón de Soleura.